В одиночному розряді тенісного турніру Akron Indoors 1973, який проходив в рамках циклу міжнародних жіночих гран-прі 1973, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Ольгу Морозову 6-3, 6-4.

Основна сітка

Посилання 

1973
Тур WTA 1973